Jan Nepomuk Karel Filip z Lobkowicz, také z Lobkovic, někdy uváděn jen jako Jan Karel Filip z Lobkowicz (14. ledna 1799 Vídeň – 6. června 1878 Konopiště), celým jménem německy Johann Nepomuk Karl Philipp Prinz von Lobkowitz, byl příslušník českého šlechtického rodu Lobkowiczů a zakladatel křimické (konopišťsko-křimické) linie roudnické primogenitury.

Původ a kariéra 
Narodil se jako druhorozený syn a čtvrté dítě knížete Josefa Františka Maxmiliána z Lobkowicz (1772–1816), který proslul mimo jiné podporou Ludwiga van Beethovena, a jeho manželky Marie Karolíny ze Schwarzenbergu (1775–1816). V generaci Jana Nepomuka Karla došlo k rozdělení roudnické primogenitury rodu na tři linie: roudnickou, křimickou a dolnobeřkovickou. Vedle nich existovala ještě knížecí sekundogenitura (mělnická větev).

Byl císařsko-královským komořím a majorem v záloze. Stal se rytířem sicilského vojenského Řádu San Giorgio della Reunione.

Majetek 

Po otci zdědil malé panství Želeč nedaleko Soběslavi. Od svého bratra, hlavy rodu Ferdinanda Josefa Jana (1797–1868) dostával ještě malou apanáž z výnosu fideikomisu.

Podle rodinné tradice pohádkově zbohatl za dobrý skutek. Jednou večer pomohl na Malé Straně v Praze staršímu člověkovi, kterému se udělalo špatně. Z něho se vyklubal hrabě František Josef z Vrtby (1759–1830), který Lobkowicze učinil svým univerzálním dědicem. Zdědil panství Konopiště, Křimice, Nekmíř, Žinkovy a dva domy v Praze.

Rodina 
Dne 20. května 1834 se ve Vídni oženil s Karolínou z Vrbna a Bruntálu (12. 2. 1815 Vídeň – 18. 10. 1843 Křimice), dcerou Evžena Dominika z Vrbna a Bruntálu (1786–1848) a jeho manželky Barbory z Erdödy (1793–1858). Narodilo se jim pět dětí (dva synové a tři dcery):
 1. František Evžen (15. 3. 1839 Praha – 24. 8. 1898 Křimice), poslanec českého sněmu, dědic Křimic a Konopiště. Zámek Konopiště ale prodal arcivévodovi Františku Ferdinandovi d'Este v roce 1887.
 ∞ (19. 1. 1870 Vídeň) Kunhuta ze Šternberka (13. 3. 1847 Praha – 5. 4. 1916 Křimice)
 2. Karolína (29. 4. 1835 Praha – 5. 3. 1881 Žinkovy), zdědila Žinkovy
 ∞ (22. 4. 1860 Praha) Filip Schenk ze Stauffenbergu (24. 11. 1828 Würzburg – 11. 7. 1895 Innsbruck)
 3. Marie Markéta (13. 7. 1837 Praha – 2. 9. 1870 Aschach an der Donau), zdědila Želeč
 ∞ (2. 8. 1856 Praha) Jan Nepomuk z Harrachu zu Rohrau a Thannhausenu (2. 11. 1828 Vídeň – 12. 12. 1909 Vídeň)
 4. Jana Nepomucena (16. 6. 1840 zámek Křimice – 5. 8. 1872 Malesice), zdědila Nekmíř
 ∞ (11. 9. 1861 zámek Konopiště) Karel Bedřich hrabě Schönborn (10. 4. 1840 Praha – 29. 5. 1908 Nový Dvůr)
 5. Evžen (19. 6. 1842 – 25. 10. 1866 Konopiště), rakouský poručík hulánského pluku č. 9

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
 Rodokmen Lobkowiczů na stránkách genealogy.euweb.cz (Miroslav Marek)

|Jan Nepomuk Karel
Čeští šlechtici
Císařští komoří
Narození v roce 1799
Narození 14. ledna
Narození ve Vídni
Úmrtí v roce 1878
Úmrtí 6. června
Úmrtí v Benešově
Muži